R71 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Vengeance (R71), un porte-avions de la Royal Navy.

Médecine 
 Anomalies des globules rouges, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Moto
 BMW R 71, une moto du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R71, la grande ceinture d'Hasselt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres